Монасти́р Свято́го Хреста́ — християнський монастир названий на честь Святого (Животворного) Хреста.

Монастир Святого Хреста (Єрусалим)
Монастир Святого Хреста (Коїмбра)
Монастир Святого Хреста (Омодос)
 Монастир Святого Хреста (Гайлігенкройц)